В теории групп теорема Кэли утверждает, что любая конечная группа  изоморфна некоторой подгруппе группы перестановок множества элементов этой группы. При этом каждый элемент  сопоставляется с перестановкой , задаваемой тождеством  где g — произвольный элемент группы G.

Доказательство 
Пусть  — конечная группа порядка . Нужно построить изоморфизм с  в подгруппу перестановок . Для этого достаточно сопоставить каждому элементу g в группе G перестановку элементов самой G (можно идентифицировать перестановку G с перестановкой любого другого множества при помощи взаимно-однозначного соответствия их элементов). Другими словами, нужно построить функцию , где  является собранием перестановок G. Группу  определяем с помощью умножения слева .

Докажем, что мы получили перестановку. Если , то , так как G группа, в частности все её элементы обратимы (существует ). Кроме того, действие  на элемент группы x равняется  и это равняется  в виду ассоциативности G. Наконец, если  то тогда  и поэтому  является инъективной (1-1).

Пример 
Рассмотрим группу  с заданной операцией  Найдём её отображение в  то есть найдём подгруппу  изоморфную 

Определим отображение 

 
 
 
 

В данном построении перестановка  для каждого  задаёт «таблицу сложения» с числом . Для примера, число 2 в  переходит на сумму (операцию группы ) 2 (самого этого числа) и 1 (элемента группы, для которого определяется перестановка). Таким образом,  задаёт тождественное отображение .

Отображение  является гомоморфизмом. К примеру, . Из свойств гомоморфизма в частности следует, что множество полученных перестановок формируют группу.

Литература 
 Jacobson, Nathan (2009), Basic algebra (2nd ed.), Dover, ISBN 978-0-486-47189-1.
 Александров П. С. Введение в теорию групп. Библиотечка «Квант». Вып. 7. М.: Наука, 1980.
Конечные группы
М